Tomorrowland henviser til flere ting:

 Tomorrowland - en massiv electro musikfestival.
 Tomorrowland - et sted i Disneyland Park Californien.